Зеленче — название населённых пунктов на Украине:

 Зеленче — село в Теребовлянском районе Тернопольской области.
 Зеленче — село в Дунаевецком районе Хмельницкой области.